«Ял пу́рнӑҫӗ» («Сельская жизнь») — общественно-политическая газета Красноармейского района Чувашской Республики. Выходит два раза в неделю по вторникам и пятницам на чувашском языке тиражом 1,3 тыс. экземпляров. Способы распространения — розница, подписка.

На страницах газеты печатаются актуальные публикации по социально-экономическим проблемам Красноармейского района Чувашской Республики; официальная хроника; оперативная ежедневная информация; регулярные спецполосы по разным вопросам. Большое внимание уделяется вопросам социальной защиты населения, медицины, образования, экологии, правосудия, садоводства, потребительского рынка, малого бизнеса и предпринимательства, культуры и духовности.

Учредители газеты — Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики и автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Красноармейской районной газеты „Ял пурнӑҫӗ“» («Сельская жизнь»).

История 
Первый номер газеты вышел 6 марта 1935 года под названием «Колхозник». Он был напечатан в Цивильской типографии тиражом 1,2 тыс. экземпляров. С 25 июня 1938 года газета стала выходить в с. Красноармейское под названием «Коммунизм ҫулӗпе» («По пути коммунизма»), с 1 мая 1966 года — «Ял пурнӑҫӗ» («Сельская жизнь»).

Главные редакторы в разные годы 
 Иванов А. (1935 г.)
 Семенов Н. М.(1935 г.)
 Романов К. (1936 г.)
 Моронцов П. (1936 г.)
 Трофимов В. (1937 г.)
 Ефимов П. (1938 г.)
 Хатаевский И. Т. (1939—1940; 1941—1950 гг.)
 Майоров И. П. (1941 г.)
 Орлов Н. (1950—1952 г.)
 Семенов Л. (1952—1955 гг.)
 Маркова А. В. (1955—1962 гг.)
 Иванов Н. В. (1966—1969 гг.)
 Николаев Л. Н. (1969—1990 гг.)
 Прокопьев И. А. (1990—2014 гг.)
 Козлова Н. В. (с 2014 г.)
 Евграфова М. В. (с 2017 г.)
 Правдина А. Г. (с 2020 г.)

Постоянные рубрики 
 Ҫын тата саккун (Человек и закон)
 Вырӑнти хӑй тытӑмлӑх (Местное самоуправление)
 Ҫын ӗҫпе илемлӗ (Человек и его дело)
 Кун хыҫҫӑн кун (День за днём)
 Публицист шухӑшӗ (Мнение публициста)
 Ҫамрӑклӑх (Молодость)

Ведущие журналисты 
 Борисов Ю. З. — редактор отдела государства, общественно-политической жизни

Ссылки 
 Сайт газеты 
 Красноармейской районной газете «Ял пурнӑҫӗ» — 80 лет 
 Красноармейская районная газета «Ял пурнӑҫӗ» отметила 80-летний юбилей

Примечания